Барбансон — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Барбансон, Альбер де Линь-Аренберг (1600—1674) — 2-й князь де Барбансон, военачальник Испанских Нидерландов, участник Тридцатилетней войны.
 Барбансон, Октав-Иньяс де Линь-Аренберг (1643—1693) — 3-й князь де Барбансон, военачальник и государственный деятель Испанских Нидерландов, губернатор Намюра.